San Antonio de Cortés kan syfta på:

Honduras 

 San Antonio de Cortés (kommun), Departamento de Cortés, 
 San Antonio de Cortés (ort), Departamento de Cortés,